A Primeira Divisão de 1968-69 foi a 35.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o décimo sétimo título da história do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Manuel António jogador da Académica de Coimbra foi o melhor marcador da época, tendo marcado 19 golos.

Promoções e despromoções 1969/1970

Despromovidos à Segunda Divisão 1969/1970
 Atlético
 Sanjoanense
Promovidos à Primeira Divisão 1969/1970
 Barreirense
 Boavista

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1968 em Portugal
Futebol de 1969 em Portugal